Альберт Виллем (Аб) Треслинг (; ) — нидерландский хоккеист на траве, полевой игрок, тренер. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1928 года.

Биография 
Аб Треслинг родился 4 мая 1909 года в нидерландском городе Гаага.

Играл в хоккей на траве за ХОК из Гааги, «Бредасе Хоккей & Бенди Клуб» (БХБК) и «Бредасе Лаунтеннисклуб» (БЛТК). Во время выступлений за БХБК входил в совет директоров клуба.

Служил в артиллерии, носил звание майора.

В 1928 году вошёл в состав сборной Нидерландов по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Амстердаме и завоевал серебряную медаль. Играл в поле, провёл 4 матча, забил 1 мяч в ворота сборной Франции.

За карьеру провёл 46 матчей за сборную Нидерландов. В 1959—1969 годах был её тренером.

Умер 29 октября 1980 года в нидерландском городе Бреда.

Примечания 

Хоккеисты на траве Нидерландов
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1928 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Тренеры Нидерландов
Тренеры мужской сборной Нидерландов по хоккею на траве
Игроки мужской сборной Нидерландов по хоккею на траве